De Peugeot 308 is een compacte middenklasse automodel van het merk Peugeot van de Franse autoproducent PSA Peugeot Citroën. Het model is gebaseerd op zijn voorganger Peugeot 307 en werd in september 2007, op de IAA Frankfurt geïntroduceerd. De 308 heeft in Duitsland de prijs Das Goldene Lenkrad gewonnen. Een tweede generatie (model T9) werd geïntroduceerd in 2013 en won de Auto van het Jaar prijs.

Eerste generatie
De hatchback- of berline-versie van de Peugeot 308 werd op 27 september 2007 geïntroduceerd op de Nederlandse markt. De auto was in eerste instantie verkrijgbaar als vijfdeurs, in november 2007 volgde de driedeurs.

Op de Autosalon van Genève in 2008 werd de stationwagen (308 SW) geïntroduceerd, die in april 2008 op de markt kwam. Deze kan worden geleverd met een glazen dak en heeft (afhankelijk van de uitvoering) vijf of zeven zitplaatsen.

In 2009 werd de coupé-cabriolet van de 308 uitgebracht, de 308 CC. Tot die tijd is zijn voorganger, de 307 CC, nog leverbaar geweest. De 308 CC is zowel met een benzine- als dieselmotor uitgebracht enzowel met een handgeschakelde als met een automatische versnelling. Er zijn diverse uitvoeringen, met een vermogen variërend van 114 pk tot 163 pk (bij de eerste oplevering).

Uitvoeringen

Comfort
Er zijn op de Nederlandse resp. Belgische markt vijf uitvoeringen leverbaar van de 308 en 308 SW:
 XR / Confort (basisuitvoering, uitsluitend met 1.4-16V VTi benzinemotor)
 X-line / Confort Pack (iets luxere uitvoering, onder andere airconditioning standaard)
 XS / Premium (nog luxere uitvoering, onder andere radio met cd- en mp3-speler, cruisecontrol en alle portierramen elektrisch bediend, glazen dak op de SW standaard)
 XT / Premium Pack (meest luxe uitvoering met onder andere glazen dak op alle uitvoeringen)
 Féline (sportieve uitvoering, 10 mm verlaagd onderstel, uitsluitend met 1.6 THP-, 175pk-benzinemotor)

Motoren en versnellingsbakken
De 308 is leverbaar met de volgende viercilinder benzine- en dieselmotoren:
 1.4-16V VTi, 95 pk (70 kW) benzinemotor met variabele nokkenastiming; handgeschakelde vijfversnellingsbak
 1.6-16V VTi, 120 pk (88 kW) benzinemotor met variabele nokkenastiming; handgeschakelde vijfversnellingsbak of viertraps automatische versnellingsbak
 1.6 THP, 150 pk (110 kW) of 175 pk (128 kW) benzinemotor met hogedrukturbo, ontwikkeld in samenwerking met BMW; handgeschakelde zesversnellingsbak of viertraps automatische prundelbak
 1.6-16V HDiF, 90 pk (66 kW) common-rail-dieselmotor met turbo; handgeschakelde vijfversnellingsbak
 1.6-16V HDiF 110 pk (80 kW) common-rail-dieselmotor met turbo; handgeschakelde vijfversnellingsbak (zesversnellingsbak vanaf 2008) of vijftraps sequentiële versnellingsbak
 2.0-16V HDiF, 136 pk (100 kW) common-rail dieselmotor met turbo; handgeschakelde zesversnellingsbak of zestraps automatische versnellingsbak

308 Hybride
Peugeot heeft aangekondigd voor 2010 een hybride-auto op basis van de 110 pk dieselmotor en een 22 pk elektromotor op de markt te brengen.

308 RC Z
Vanaf 2010 wordt een extra sportieve versie van de 308 verwacht, een coupé gebaseerd op de 308 RC Z concept car. Deze zal door Magna Steyr in Oostenrijk worden gebouwd.

308 facelift

In mei 2011 heeft Peugeot de 308 een facelift gegeven met een nieuw ontworpen voorkant en kleine veranderingen aan de achterkant van het voertuig. Peugeot lanceerde ook het 308 e-HDI micro-hybrid model met start-stop technologie, een systeem om energie terug te winnen tijdens het afremmen en een hybride batterij die extra energie levert bij het opstarten. Een volledige hybride 3008 werd eveneens aangekondigd in 2011.
De facelift is ook toegepast op de 308 SW en de 308 CC.

308 GTi
Sinds 2010 levert Peugeot de 308 ook als 'hot hatch'. Deze 308 GTi is uitgerust met een 1.6 THP-motor met 200 pk en 275 Nm koppel, en accelereert vanuit stilstand tot 100 km/u in 7,7 seconden. Ten opzichte van de gewone 308 zijn de vering en demping aangepast. Ook is de 308 GTi voorzien van een dubbele uitlaat en een achterspoiler.

308 R
De GTi is echter niet de snelste uitvoering. Eind 2013 presenteert het Franse merk een 308 R conceptcar met ook hierin een 1.6 THP-motor.
In de 308 R produceert deze echter 270 pk aan vermogen en 330 Nm koppel.
De 308 R is uiteindelijk wel in productie gegaan als tweede generatie GTi. Met dus 270 pk en 330 Nm koppel

Tweede generatie (T9, 2014-2021)
De tweede generatie 308 werd onthuld in de herfst van 2013. Het model heeft de nieuwe Peugeot stijl zoals ook onthuld bij de 508 en de 208.

Derde generatie (2021-heden)
De derde generatie 308 is onthuld op 18 maart 2021. Het model is als hybride aangeboden, een volledig elektrische versie bleek volgens Peugeot niet voldoende rendabel.

Tijdlijn modellen van Peugeot 

308
Compacte middenklasse